Гуцульщина:

 Гуцульщина — историко-этнографическая земля гуцулов, расположенная на юго-западе Украинских Карпат.
 Гуцульщина — национальный природный парк в Ивано-Франковской области.
 Гуцульщина — туристическая база в городе Яремче.

См. также 
 Гуцульская Республика